Antoni Porowski – kanadyjski aktor, model, kucharz i osobowość telewizyjna polskiego pochodzenia
 Grzegorz Porowski – polski wokalista Rotary oraz Loka (zespół muzyczny)
 Marceli Porowski – polski samorządowiec, działacz konspiracyjny, trzydziesty pierwszy prezydent Warszawy.
 Mieczysław Porowski – polski działacz społeczny i polityczny z Mińska, działający na początku XX wieku.
 Mykoła Porowski – ukraiński polityk, publicysta i pisarz, poseł do Rady Najwyższej I, II i IV kadencji.
 Sylwester Porowski – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego oraz fizyki wysokich ciśnień, były dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.